Infierno puede hacer referencia a:

 Llamándose Infierno
Infierno, según algunas creencias lugar donde después de la muerte son torturadas eternamente las almas de los pecadores e incluso cristianos.
Infierno, primera de las tres cánticas de la Divina comedia del poeta florentino Dante Alighieri.
 Infierno, depósito de las bibliotecas donde se almacenan los libros prohibidos.

 Conteniendo la palabra infierno
Boca del Infierno, desfiladero de Guadalajara, España.
Barranco del Infierno, barranco en Alicante, España.
Pico del Infierno, montaña en la cordillera Cantábrica, España.
Pozo del infierno, pozo excavado en Rusia.
Río Infierno, río en Cantabria, España.